Daniel LaCouture (né le  à Hyannis, dans l'état du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993 || Natick High || USHS ||20 ||38 ||34 ||72 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Natick High || USHS ||21 ||52 ||49 ||101 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Olympics de Springfield || NEJHL ||52 ||44 ||56 ||100 ||98 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Olympics de Springfield || NEJHL ||29 ||24 ||35 ||59 ||79 ||13 ||12 ||13 ||25 ||23
|-
|1996-1997 || Terriers de Boston || HE ||31 ||13 ||12 ||25 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1997-1998 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||77 ||15 ||10 ||25 ||31 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0 
|-
|1998-1999 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||72 ||17 ||14 ||31 ||73 ||9 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
|1998-1999 || Oilers d'Edmonton || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||70 ||23 ||17 ||40 ||85 ||6 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
|1999-2000 || Oilers d'Edmonton || LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||10 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2000-2001 || Oilers d'Edmonton || LNH ||37 ||2 ||4 ||6 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Penguins de Pittsburgh || LNH ||11 ||0 ||0 ||0 ||14 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2001-2002 || Penguins de Pittsburgh || LNH ||82 ||6 ||11 ||17 ||71 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-            
|2002-2003  || Penguins de Pittsburgh || LNH ||44 ||2 ||2 ||4 ||72 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 || Rangers de New York || LNH ||24 ||1 ||4 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Rangers de New York || LNH ||59 ||5 ||2 ||7 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Bruins de Providence || LAH ||64 ||12 ||15 ||27 ||52 ||6 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2005-2006 || HC Davos || LNA ||4 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Bruins de Boston || LNH ||55 ||2 ||2 ||4 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-             
|2006-2007 || Devils du New Jersey || LNH ||6 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Devils de Lowell || LAH ||39 ||8 ||3 ||11 ||33 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || HC Lugano || LNA ||15 ||1 ||1 ||2 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||11 ||2 ||0 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || River Rats d'Albany || LAH ||12 ||1 ||5 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Barys Astana || KHL ||12 ||2 ||1 ||3 ||51 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 || Bruins de Providence || LAH ||9 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Lørenskog IK || GET ligaen ||30 ||16 ||13 ||29 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 

| 337 || 20 || 25 || 45 || 348 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2

Transactions en Carrière 
 Le  : Échangé aux Oilers d'Edmonton par les Islanders de New York en retour de Mariusz Czerkawski.
 Le  : Échangé aux Penguins de Pittsburgh par les Oilers d'Edmonton en retour de Sven Butenschon.
 Le  : Échangé aux Rangers de New York par les Penguins de Pittsburgh avec Alekseï Kovaliov, Janne Laukkanen et de Mike Wilson en retour de Joël Bouchard, Richard Lintner, Mikael Samuelsson et de futures considerations.

Notes et références 

Naissance en avril 1977
Naissance dans le comté de Barnstable
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du HC Davos
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils de Lowell
Joueur du HC Lugano
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur du Barys Astana
Attaquant de hockey sur glace